Armand de Las Cuevas (1968-2018), coureur cycliste français ;
 Miguel de las Cuevas (1986-), joueur espagnol de football ;
 Pedro de las Cuevas (1568-1644), peintre espagnol.

Voir aussi